Склад збірної Швейцарії на чемпіонаті Європи 2004 

Докладніше...Чемпіонат Європи з футболу 2004
Швейцарія 2004